Maréchal est un nom commun ou un nom propre.

Métier équestre 

Initialement, le mareschal ou maréchal (marhskalk, en ancien francique) est un , tel le fourrier.

On distingua d'abord le maréchal des logis, responsable des écuries de son unité militaire, et plus tard du logement des troupes, du maréchal-ferrant, chargé de ferrer les pieds des chevaux et autres équidés et de s'occuper de leur parage.

Titre ou dignité militaire 

Le titre de « maréchal » sert aujourd'hui à désigner d'autres fonctions, jusqu'à exprimer un honneur suprême à un chef militaire.

 Generalfeldmarschall (traduit souvent par « feld-maréchal »), titre d'un haut grade militaire allemand ;
 maréchal, dignité militaire, dont en France : 
 maréchal des logis, grade militaire, sous-officiers des armes à cheval ;
 maréchal, ou maréchal du roi, officiers supérieurs, chefs de la cavalerie avant Philippe Auguste ;
 maréchal de camp, officiers généraux de l'Ancien Régime ; 
 maréchal d'Empire, dignité militaire de l'Empire ; 
 maréchal de France, la plus haute distinction militaire française.

Dignité civile (Pologne) 

 Maréchal de la diète (Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej), président de la chambre basse du parlement polonais
 Maréchal du sénat (Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), président de la chambre haute du parlement polonais
 Maréchal de voïvodie (Marszałek Województwa), président de l'exécutif régional élu par l'assemblée régionale (diétine)

Chanson   
 Maréchal, nous voilà ! (1941), chanson française à la gloire du maréchal Pétain.
 La médaille, du chanteur Renaud, dénonçant le côté répréhensible des actes commis par les maréchaux.

Personnalités 

 Adolphe Maréchal (1867-1935), chanteur ténor belge ;
 Alain Maréchal (né en 1939), cycliste français, fils de Jean Maréchal ;
 Ambrose Maréchal (1764-1828), prêtre sulpicien français, 3è archevêque de Baltimore (Etats-Unis) ;
 André Maréchal (1916-2007), ingénieur français, membre de l'Académie des sciences ;
 Benoît Maréchal (né en 1979), danseur et comédien français ;
 Charles-Raphaël Maréchal (1825-1888), artiste peintre français ;
 Claude Maréchal (1925-2009), artiste-peintre français ;
 Delphine Maréchal (née en 1972) nageuse synchronisée française ;
 Denis Maréchal (né en 1954), historien français ;
 Denis Maréchal (né en 1969) humoriste français ;
 Étienne Maréchal, (1797-1869), homme politique français ;
 Flore Maréchal (née en 1988), journaliste française ;
 Franck Maréchal (né en 1982), joueur de rugby français ;
Henri Maréchal (1842-1924), compositeur français ;
 Jean Maréchal (1910-1993), cycliste français ;
 Jean-Luc Maréchal (1946-), graveur et médailleur français ;
 Jeanne Maréchal née Jeanne Prunier, journaliste française ;
 Joseph Maréchal (1878-1944), prêtre jésuite, philosophe et psychologue belge ;
 Laurent-Charles Maréchal (1801-1887), artiste romantique français ;
 Leopoldo Marechal (1900-1970), écrivain, poète argentin ;
 Marcel Maréchal (1937-2020), acteur, metteur en scène et écrivain français ;
 Marie-Eugénie Maréchal-Gouée, comédienne française ;
 Marion Maréchal (née en 1989), femme politique française ;
  ;
 Nicole Maréchal (°1957), femme politique belge ;
 Paul Maréchal, maire d'Oyonnax, exécuté en représailles du défilé du 11 novembre 1943 ;
 René-Ambroise Maréchal (1818-1847), sculpteur français, prix de Rome ;
  ;
 Samuel Maréchal (né en 1967), homme politique français ;
 Sylvain Maréchal (Pierre-Sylvain Maréchal) (1750-1803), écrivain, poète, pamphlétaire français ;
 Yves Maréchal (né en 1962), biathlète et entraîneur de biathlon et de ski nordique handisport français.

Prénom 
Maréchal est un prénom.

Autres 
 La Voix du Maréchal, bulletin de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP)
 Marechal Thaumaturgo, ville brésilienne du sud-ouest de l'État d'Acre
 Lac Maréchal, un plan d'eau de la Mauricie, du Québec, au Canada

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme